Legion Polski Posiłkowy Lombardii
 Legion Mickiewicza – polska formacja wojskowa utworzona w 1848 w Rzymie przez Adama Mickiewicza
 Legion Polski na Węgrzech – polska formacja wojskowa okresu Wiosny Ludów 1848-1848; określenie na Legion Wysockiego, jak i Legion Bema w Siedmiogrodzie
 Legion Polski w Portugalii – polska formacja wojskowa okresu wojny domowej w Portugalii 1828-1834
 Legion Polski w Turcji – polska formacja wojskowa okresu wojny rosyjsko-tureckiej 1877-1878
 Legion Polski w USA (ang. 58th New York Volunteer Infantry Regiment) – polski oddział wojskowy okresu wojny secesyjnej 1861-1865, wchodzący w skład Armii Unii; jego dowódcą był Włodzimierz Krzyżanowski
 Legion Polski, utworzony w r. 1917 w szeregach Armii Rosyjskiej, znany jako Legion Puławski
 Legion Polski w Bośni – polska formacja wojskowa utworzona przez polskich żołnierzy armii austro-węgierskiej stacjonujących w Bośni